«Поразительные приключения панды» () — кинофильм.

Сюжет 
Фильм повествует о приключениях мальчика, приехавшего из США к отцу, в Китай. Его отец работает в заповеднике для панд. В попытке защитить детёныша панды, главный герой теряется в лесу. Дальнейшие события рассказывают о нелегкой борьбе с браконьерами.

В ролях

Места съёмок 
 Цзючжайгоу, Китай
 Чэнду, Китай
 Ванкувер, Канада

См. также 
Кунг-Фу Панда

Ссылки 
 Информация о фильме «Поразительные приключения панды» 
 

Семейные фильмы США
Приключенческие фильмы США
Детские фильмы США
Фильмы на английском языке
Фильмы на китайском языке
Фильмы о Китае
Фильмы о медведях
Фильмы Кристофера Кейна